Roja peut désigner :
 en langue espagnole, féminin de « Rojo » qui désigne la couleur rouge ;
 La Roja, surnom de l'équipe d'Espagne de football ;
 Roja, ville située en Lettonie ;
 Montaña Roja, volcan situé aux îles Canaries en Espagne ;
 Puig Rojà, sommet des Pyrénées situé dans les Pyrénées-Orientales en France ;
 Roja, film indien réalisé par Mani Ratnam, sorti en 1992 ;
 Alfombra roja, émission chilienne de télévision ;
 Alerta Roja, groupe argentin de punk rock ;
 La Cafetera Roja, groupe européen de pop rock hip-hop ;
 La Habitación Roja, groupe espagnol d'indie pop.

Personnalités 
 Roja Chamankar (1981-), poétesse iranienne.

Voir aussi